Ungarn Rundt 2018 var den 39. udgave af det ungarske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 14. til 19. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev italienske Manuel Belletti fra .

Hold og ryttere

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018